Стреле́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Стрелецкая улица — улица во Владимире.
 В Воронеже:
 Большая Стрелецкая улица.
 Мало-Стрелецкая улица.
 Стрелецкая улица — улица в Калининграде.
 В Курске:
 1-я Стрелецкая улица.
 2-я Стрелецкая улица.
 3-я Стрелецкая улица.
 4-я Стрелецкая улица.
 5-я Стрелецкая улица.
 Стрелецкая улица — улица в Москве.
 Стрелецкая улица — улица в Орле.
 Стрелецкая улица — улица в Саранске.
 Стрелецкая улица — улица в Уфе.

Украина 
 Стрелецкая улица — улица в Киеве.
 Стрелецкая улица — улица в Луцке.
 Стрелецкая улица — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Стрелецкая улица — улица в Алма-Ате.